Metropolis – fikcyjne miasto z komiksów o Supermanie
 Metropolis – miasto w hrabstwie Massac w Illinois
 Metropolis – niemy film science-fiction z 1926 roku w reżyserii Fritza Langa
 Metropolis – holenderske linie lotnicze
 Metropolis – singel Davida Guetty i Nicky'ego Romero
 Metropolis – album muzyczny grupy Client
 Metropolis – album muzyczny grupy XIII. století
 Metropolis – album Janelle Monáe
 Metropolis – manga Osamu Tezuki i film anime na jej podstawie (reż. Rintaro)
 Metropolis Records – wytwórnia muzyczna
 Metropolis Software – producent gier komputerowych
 Nicholas Metropolis – amerykański fizyk
 Alstom Metropolis – wagony metra produkowane przez koncern Alstom
 Metropolis – wieżowiec znajdujący się w Auckland w Nowej Zelandii

Zobacz też 
 Metropolia